Vogels:
 Assamdwergkruiplijster
 Sumatraanse dwergkruiplijster
 Vietnamese dwergkruiplijster